Westlife:

 Westlife — вокальная поп-группа (бой-бэнд) из Ирландии.
 Westlife — дебютный студийный альбом ирландской музыкальной группы Westlife.